Прадина́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Бараквиль-Совтер. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12045.

Коммуна расположена приблизительно в 520 км к югу от Парижа, в 100 км северо-восточнее Тулузы, в 28 км к юго-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 367 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 206 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 153 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности — 74,3 %, в 1999 году было 67,0 %). Из 153 активных работали 145 человек (82 мужчины и 63 женщины), безработных было 8 (6 мужчин и 2 женщины). Среди 53 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон